Con il nome di Carlotta di Prussia si identificano:

Carlotta di Prussia (1798-1860), figlia del re Federico Guglielmo III di Prussia e di Luisa di Meclemburgo-Strelitz, Imperatrice di Russia, con il nome di Aleksandra Fёdorovna, come moglie dello zar Nicola I;
Carlotta di Prussia (1831-1855), figlia di Alberto di Prussia e di Marianna di Orange-Nassau, moglie del duca Giorgio II di Sassonia-Meiningen;
Carlotta di Prussia (1860-1919), figlia dell'imperatore Federico III di Germania e di Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha, moglie del duca Bernardo III di Sassonia-Meiningen.